Gediminoviči (litovsko  Gediminaičiai, samogitsko Gedėmėnātē, belorusko Гедзімінавічы, Gedtiminaviči, poljsko Giedyminowicze, ukrajinsko Гедиміновичі, Gediminoviči) so bili vladarska rodbina v Veliki litovski vojvodini, ki je vladala od 14. do 16. stoletja. Mlajša veja Gediminovičev so Jagelonci, ki so vladali tudi v Poljskem, Ogrskem in Češkem kraljestvu. Več drugih vej je bilo kasneje med vodilnimi aristokratskimi rodbinami v Rusiji in Poljski.

Njihov vladarski naslov v litovščini je bil kunigų kunigas (vojvoda vojvod) in kasneje didysis kunigas (veliki/visoki vojvoda) ali enostavneje karalius (kralj) ali kunigaikštis (vojvoda). V 18. stoletju se je zadnja oblika spremenila v didysis kunigaikštis, ki se kljub temu prevaja kot veliki vojvoda.

Izvor
Izvor Gediminovičev je predmet številnih razprav. Nekateri viri trdijo, da je bil Vytenis konjušnik, drugi pa, da je bil kmečkega rodu. Nekateri zgodovinarji ga štejejo za sina ali vnuka litovskega ali jatvinškega kralja/vojvode Skalmantasa. Večina znanstvenikov se strinja, da je bil Gediminas Vytenisov brat, čeprav je Vytenisovo starševstvo v različnih ponarejenih rodovnikih, sestavljenih od 16. stoletja naprej, različno razloženo. Najnovejše poljske raziskave so pokazale, da njegovega porekla ni mogoče ugotoviti.

Potrjeni vladarji
 Gediminas
 Jaunutis
 Algirdas
 Jogaila
 Kęstutis
 Vytautas – kralj/veliki vojvoda od 1392 do 1430
 Švitrigaila
 Sigismund Kęstutaitis
 Kazimir IV. Jagielo
 Aleksander Jagielo
 Sigismund I. Stari
 Sigismund II. Avgust

Veje rodbine

Pravoslavne veje rodbine so bile večinoma rusinske. Rusinski jezik je bil eden od dveh glavnih jezikov v državi. Nekatere od teh družin (npr. Czartoryski) so se pozneje spreobrnile v rimsko katolištvo in se polonizirale. Drugi (npr. Galicin) so se preselili v Moskovijo in se rusificirali.

Na Poljskem je večina družin Gediminovičev, kot so Olelkowicz-Słucki, Wiśniowiecki in Zbaraski, izumrla, nekaj družin pa je preživelo. Mednje spadajo Chowański, Czartoryski, Sanguszko, Sziesycki in Koriatowicz. 

Med ruske družine Gediminovičev spadajo družine Bulgakov, Golicin, Kurakin, Hovanski, Troubetzkoj, Mstislavski, Belski in Volinski Nekatere družine so bile leta 2020 še žive.

Družinsko drevo

Sklic

Zunanje povezave 

Vladarske rodbine